Afrika steht für:

 Afrika, ein Kontinent
 Afrika (Flieth-Stegelitz), Wohnplatz in der brandenburgischen Gemeinde Flieth-Stegelitz
 Das Traumhotel – Afrika, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2007)
 Afrika – Das magische Königreich, britischer Dokumentarfilm (2014)
 Afrika, deutschsprachige Coverversion von Africa (Rose-Laurens-Lied), gesungen von Ingrid Peters
 Kap Afrika, Kap in Kamtschatka

Afrika ist der Familienname folgender Person:
 Eugène Afrika (* 1971), luxemburgischer Fußballspieler
 Tatamkhulu Afrika (1920–2002), südafrikanischer Schriftsteller

Afrika ist der Künstlername von:
 Sandra Afrika (* 1988), serbische Folksängerin

Siehe auch:
 Africa (Begriffsklärung)